Сезон 1960 стал для ЦСКА 21-м в чемпионате СССР по футболу. В этом сезоне клуб приобрел название, которое носит и по сей день - ЦСКА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Предварительный этап 

Матч был остановлен на 70 минуте из-за вмешательства зрителей. Счет аннулирован, а ЦСКА засчитано поражение.

Финальный этап

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

ЦСКА Москва
1960